Talmage kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Talmage (Californië)
Talmage (Nebraska)